Чемпионат Эстонии по футболу 1928 — восьмой независимый чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 8 команд.

Чемпионом во второй раз стал «Таллин ЯК».

Региональные турниры

Таллин

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Северная Эстония

Финал

Южная Эстония 
Тарту ЯК

Западная Эстония

Финал

Центральная Эстония

Четвертьфинал

Полуфиналы

Финал

Турнир регионов

Четвертьфинал

Полуфиналы

Финал

Класс «А»

Чемпионат Эстонии

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1928
Футбол в Европе в 1928 году
1928 год в Эстонии